Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Fredericton”
 Pierwszy HMCS „Fredericton” (K245) był korwetą typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Fredericton” (FFH 337) jest fregatą rakietową typu Halifax. W służbie od roku 1994 (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Fredericton